Земляная — название нескольких населённых пунктов:

 Земляная — деревня в Абатском районе Тюменской области.
 Земляная — деревня в Голышмановском районе Тюменской области.

Другое 
 Земляная — река в России, протекает в Свердловской области, Тюменской области
 Земляная, Татьяна Евсеевна (1917—2000) — колхозница, Герой Социалистического Труда (1950).